Stazione di Miyauchi (Hiroshima) – stazione ferroviaria a Hiroshima, in Giappone 
 Stazione di Miyauchi (Niigata) – stazione ferroviaria a Niigata, in Giappone 
 Stazione di Miyauchi (Yamagata) – stazione ferroviaria a Yamagata, in Giappone 
 Stazione di Miyauchi-Kushido – stazione ferroviaria a Hatsukaichi, in Giappone